Les championnats d'Europe de beach-volley 2010, dix-huitième édition des championnats d'Europe de beach-volley, se sont déroulés du  au  à Berlin, en Allemagne.

Déroulement de la compétition 
Chez les hommes et chez les femmes, 24 équipes réparties dans 6 poules, se sont rencontrées, les 2 premiers de chaque poule ainsi que les meilleurs troisièmes sont qualifiées. 16 paires s'affrontent ainsi dans la phase finale, avec un match de classement pour la troisième place.

Médaillés

Résultats

Messieurs

Dames

Lien externe 
Site Internet de la CEV - Confederation Europeenne de Volleyball

2010
Beach-volley
Beach-volley 2010
Beach-volley Europe 2010
Europe 2010
Beach-volley Europe
Sport en Allemagne en 2010
Sport en août 2010